Gea (geslacht) (spinnen)
 Gea (vrouwelijke voornaam)

GEA
 Stichting Geologische Activiteiten
 Gulirkan Energi Alternatif, een Indonesisch automerk
 GEA Group, een technologische groep, die zich focust op mechanische engineering
 Grande Escursione Appenninica, een 400 km lange gemarkeerde wandelroute door het noordelijke en centrale deel van de Italiaanse Apennijnen
 Groupement des écoles d'aéronautique, groepering van de luchtvaartscholen